XQP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto La Managua, Quepos, Costa Rica